Franciaország
Morville, település Manche megyében
Morville, település Vosges megyében